Берёзовка — село Тербунского района Липецкой области. Центр Берёзовского сельского поселения. Стоит на берегах реки Олымчик при впадении в неё реки Берёзовец. Возникло в начале XVIII века. Основано переселенцами из соседнего села Казинка. Название — по реке Берёзовке, на которой находится. Речка так именуется по берёзам на её берегах. На ней же в 5 км выше стоит ещё одно село Берёзовка — в Воронежской области. С 1892 года в селе функционирует школа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Берёзовской школы

Населённые пункты Тербунского района